MHN steht für:
 Maximum Homogenity Neighbour, ein nicht-linearer Filter-Algorithmus in der digitalen Bildverarbeitung
 Medizinisch-Holografisches Notfallprogramm, ein Begriff aus dem Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum
 Mind-Hochschul-Netzwerk, ist ein Verein, der aus einem Projekt von Mensa in Deutschland hervorgegangen ist, siehe Mensa in Deutschland #Mind-Hochschul-Netzwerk (MHN)
 Morbus haemolyticus neonatorum, eine Bluterkrankung bei Neugeborenen

mhn steht für:
 Fersentalerisch (auch: Mochenisch; ISO-639-3-Code), oberdeutscher Dialekt in drei Gemeinden des Fersentals im Nordwesten Italiens

MHN